Джиллиан Макаллистер (родилась 28 февраля 1985 года) — британский автор, наиболее известная бестселлером Everything But The Truth (2017), который посвящен темам доверия и отношениям.

Биография 
Макаллистер родилась в Саттоне и выросла в Тамуорте. Училась в частной школе.

Библиография 
 Everything But The Truth (2017) (Gillian McAllister) ISBN 1405928263
 Anything You Do Say (2017) (Gillian McAllister) ISBN 1405928271

Примечания 

Писатели Великобритании